Después de más de 92 años, por fin el Girona tendrá terrenos propios y una sede para todos sus equipos, después de haber mantenido conversaciones con diferentes ayuntamientos de pueblos cercanos a la capital de Gerona, el Girona FC ha decidido ubicar su nueva casa La City Football Academy Girona FC, en la localidad  de gerundense de Vilablareix.
El primer tramo de obras comenzará a mediados del año 2023 y concluirán a principio de 2024, con la creación de 2 campos de hierba natural híbrida, despachos, vestuarios y un gimnasio, justo en ese momento dejaran de entrenar en La Vinya, para pasar a usar su nueva casa.

El segundo tramo de obras comenzará a mediados del año 2024 y concluirán a mediados del año 2025, con la creación del resto de las instalaciones.
La finca "La Massana", del S.XVI, se convertirá en la sede institucional y las oficinas del club, con sus más de 1000 m² dará cabida a los diferentes departamentos de la entidad.
La CTA acogerá actividades de los primeros equipos, masculino y femenino, el Genuine y el futbol base y formativo del club.
Durante el verano, se celebrará "campus de verano de Mareo" para jóvenes futbolistas de entre ocho y dieciséis años.
El coste será de 25M de € el 70% de los cuales saldrán del fondo procedente del plan Impulso que llegan del acuerdo con el CVC.

Instalaciones 
Situada en vilablareix, a unos 5 km de Gerona, tendrá una superficie de 230 000 m², que constará de 7 campo de futbol (3 de ellos de césped híbrido y el principal tendrá gradas para unas mil personas, 4 de césped artificial). Complementarán estas instalaciones varias áreas, donde se distribuirán los vestuarios, oficinas y despachos, otra área para fisioterapeutas y médicos, un gimnasio y un aparcamiento.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial del Girona FC

Campos de entrenamiento de fútbol de España
Instalaciones deportivas de Cataluña
Instalaciones del Girona Fútbol Club